Martin Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Martin Creek (Tate River), Nebenfluss des Tate River in Queensland
 Martin Creek (Einasleigh River), Nebenfluss des Einasleigh River in Queensland
 Martin Creek (McKinlay River), Nebenfluss des McKinlay River (Gilliat River) in Queensland

in den Vereinigten Staaten:
 Martin Creek (Corte Madera Creek), Nebenfluss des Corte Madera Creek im San Mateo County, Kalifornien